Kellenberg bezeichnet
Kellenberg, einen Berg in Niedersachsen
Kellenberg (Hemsloh), einen Ortsteil der Gemeinde Hemsloh
Schloss Kellenberg bei Jülich

siehe auch
Kleiner Kellenberg, Berg in Niedersachsen
Großer Kellenberg, Berg in Niedersachsen